

Persone
 Andrea Calenda di Tavani (1831-1904) – politico e prefetto italiano
 Giuditta Tavani Arquati (1830-1867) – patriota italiana
 Giuseppe Tavani (1924-2019) – filologo e accademico italiano
 Marco Tavani (1957) – astrofisico italiano
 Vincenzo Calenda di Tavani (1830-1910) – magistrato e politico italiano

Altro
 Villa Tavani – villa di Livorno